Aucamville, commune française de la Haute-Garonne ;
 Aucamville, commune française de Tarn-et-Garonne.

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France